Grzybowice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Skoki

2 części miast:
 Grzybowice – część miasta Prószków
 Grzybowice – część miasta Zabrze

Zobacz też 
 Grzybowice Małe
 Grzybowice Wielkie
 Grzybowce